Buková hora je jméno, které nese více míst:

 vrcholů

 Buková hora (638 m) v Broumovské vrchovině
 Buková hora (České středohoří) (686 m) v Českém středohoří
 Vysílač Buková hora na stejnojmenném vrcholu v Českém středohoří
 Buková hora (Chudenická vrchovina) (579 m) – vrchol v Chudenické vrchovině Švihovské vrchoviny, východně od Kolovče v okrese Domažlice
 Buková hora (Orlické hory) (958 m) v Orlických horách
 Buková hora (Radyňská pahorkatina) (651 m) – vrchol v Radyňské vrchovině Švihovské vrchoviny, severovýchodně od Měcholup v okrese Plzeň-jih
 Buková hora (Šluknovská pahorkatina) (512 m) – vrchol ve Šluknovské pahorkatině – nejsevernější bod ČR

 chráněných území
 Přírodní park Buková hora-Chýlava v okrese Plzeň-jih
 Přírodní park Suchý vrch - Buková hora v okrese Ústí nad Orlicí

Související články 
 Buková
 Bukový vrch
 Bukovec
 Bukovina

Externí odkazy